Pasărea Rock se poate referi la:
 Pasărea Rock, supergrup înființat în anul 2014 de trei foști membri ai formației Phoenix
 Pasărea Rock (casetă audio), album neoficial al formației Phoenix, editat pe casetă audio în jurul anului 1995
 Pasărea Roc...k and Roll, piesă a formației Phoenix, apărută pe albumul Cantofabule în anul 1975